Osoby:
 Gothard – czeski biskup
 Michael Gothard – brytyjski aktor

Inne:
 (1710) Gothard – planetoida

Zobacz też:
 Gotthard